Михайленки — топоним.

Россия 
 Михайленки — деревня, Велижский район, Смоленская область.

Украина 
 Михайленки — село, Чудновский район, Житомирская область.
 Михайленки — село, Кременчугский район, Полтавская область.
 Михайленки — промежуточная железнодорожная станция на линии Шепетовка — Бердичев Юго-Западной железной дороги

См. также 
 Михайленко